Vertonung ist:

 die Umsetzung eines literarischen Textes 
 in Musik, siehe Vokalmusik
 in ein akustisches Medium, siehe Hörspiel

 die Untermalung eines visuellen Mediums mit Musik, Geräuschen oder menschlicher Stimme
 beim Film, siehe Filmmusik, Geräuschemacher
 bei Computerspielen, siehe Videospielmusik

 beim Comic die Verwendung von Soundwords außerhalb von Sprech- und Denkblasen

 bei Seekarten originalgetreu in Seitenansicht eingezeichnete Seezeichen und Landmarken (von niederländisch tonen „zeigen“)

Siehe auch:
 Komposition (Musik)
 Synchronisierung
 Vertonnung